Кетцал може да се отнася за:
 кетцал, птица от Централна Америка
 кетцал, гватемалска парична единица
 Кетцал, американска рокгрупа